Omar Torrijos Herrera (1929-1981) se refiere al militar y político panameño, del cual varios lugares han tomado su nombre:

 Distrito Especial Omar Torrijos Herrera, distrito de la provincia de Colón, Panamá;
 Omar Torrijos, corregimiento del distrito de San Miguelito, Panamá;
 Parque nacional Omar Torrijos Herrera, ubicado al norte de la provincia de Veraguas;
 Parque Recreativo Omar Torrijos, ubicado en la ciudad de Panamá;
 Estadio Omar Torrijos Herrera, ubicado en Santiago de Veraguas.